Le patronyme Walry provient du nom germanique walh-rîk ou Walhericus (de walh : wallon et rîk : riche).

Léon Walry (1946-) est un homme politique belge.